Sirach peut désigner :
 Sirach, un village des Pyrénées-Orientales, en France, dans la commune de Ria-Sirach ;
 Ben Sira, un érudit juif du 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme